Hohenfelde kan henvise til følgende steder i Tyskland:

 i Slesvig-Holsten:
 Hohenfelde, Steinburg, i Kreis Steinburg
 Hohenfelde, Plön, i Kreis Plön
 Hohenfelde, Stormarn, i Kreis Stormarn
 Hohenfelde, Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Hohenfelde, Schwedt, bydel Schwedt/Oder i Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Hohenfelde, Hamborg, et kvarter i Hamborg